Stanisław Ścibor-Bogusławski (ok. 1645–1696) – ksiądz katolicki, kanclerz kardynała M. S. Radziejowskiego, prymasa Polski
 Stanisław Ścibor-Bogusławski (1784–1859) – major Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Złotym Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Bogusławski (1804–1870) – oficer, dziennikarz, aktor i komediopisarz
 Stanisław Robert Bogusławski (1882–1958) – rotmistrz Wojska Polskiego, dowódca Legionu Polskiego w Finlandii, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami, starosta powiatowy w Równem, Łucku (1933), Łańcucie (1933–1937) i Sieradzu (1945–1946)
 Stanisław Bogusławski (1888–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości, wójt Gminy Morszyn
 Stanisław Bogusławski (ur. 1896) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy